Wahlkreis 15 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 15
 Landtagswahlkreis 15
 Reichstagswahlkreis 15